Dutchman Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Dutchman Island (Iowa)
 Dutchman Island (New York)
 Dutchman Island (South Carolina)